La bataille d'Oum El Acha peut faire référence à :
 Attaque d'Oum El Achar en 
 Combat d'Oum El Achar en